Then and Now (Plus ça change ou La Mandragore) est un roman de William Somerset Maugham (1946).
 Then and Now est une compilation d'Asia.
 Then and Now est une compilation de The Who.
 Then and Now est un album live d'Emerson, Lake and Palmer.